Europese Olympische Comités, een Europese vereniging van 50 Nationale Olympisch Comités
 HV EOC, een Nederlandse handbalvereniging